Listener kan avse:

 The Listener (tidskrift) – en tidigare brittisk tidskrift 1929–1991
 The Night Listener – en roman av Armistead Maupin
 Network Management Listener – en applikation i DECnet
 Music and the Ordinary Listener – ett brittiskt radioprogram
 The Listener (musikgrupp) – ett lokalt nordirländskt band